Le repêchage peut-être :
 le fait de retirer quelqu'un ou quelque chose d'une étendue d'eau;
 le repêchage, une séance de « réservation » de joueurs éligibles pratiquée dans les sports collectifs nord-américains, généralement appelée draft en Europe francophone;
 le repêchage sportif, en Europe, consiste à requalifier des joueurs ou des équipes éliminés. Cette procédure peut se présenter sous forme d'une ou plusieurs rencontres que l'on nomme alors tournoi de repêchage ou phase de repêchage. Elle peut également s'affranchir de l'obligation de rencontres (exemple : un club relégué finalement maintenu ; on dit qu'il est repêché).
 Une mansuétude accordée par un jury ou un examinateur afin de déclarer, après reconsidération, l'admission d'un candidat à un examen, un concours ou à une évaluation, alors qu'il était en passe d'être recalé de peu. Une question ou une épreuve supplémentaire peut être spécialement prévue à cet effet, mais ne doit pas être confondu avec une session de rattrapage. (par exemple, au baccalauréat, lorsqu'il ne manque que très peu de points à un candidat pour l'obtention de l'examen, le Jury pourra alors réévaluer une ou plusieurs notes après consultation du livret scolaire afin de déclarer son admission. On dira du candidat qu'il aura été repêché)